Страсбург (фр. Strasbourg) — многозначный термин.

 Страсбург (или Страсбур) — город и коммуна на северо-востоке Франции.
 Епископство-княжество Страсбург
Страсбург — французский аэропорт, расположенный в Энцайме, в 10 км к юго-западу от Страсбурга.
 «Страсбург» (1939—1942) — линкор французского флота. Второй корабль типа «Дюнкерк».
 Страсбург (1912—1944) — германский, с 1920 года итальянский лёгкий крейсер.
 Страсбург, Стивен (род. 1988) — американский профессиональный бейсболист.
Страсбург — до 1945 г. название села Кучурган к Раздельнянском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Страсбур (значения)
 Страсбургер